Тепляшин (Тепляшина) — русская фамилия.

Известные носители:
 Тепляшин, Александр Петрович (1854—1895) — вятский земский врач, преподаватель Казанского университета, доктор медицины, приват-доцент.
 Тепляшин, Анатолий Алексеевич (род. 1951) — поэт и публицист, член Союза писателей СССР.
 Тепляшин, Геннадий Николаевич (1930—2012) — советский и российский врач.

 Тепляшина, Тамара Ивановна (1924—2014) — советская учёная-филолог.

См. также 
 Тепляшка
 Теляшин